Fußkette steht für: 

 Fußkettchen, Schmuckstück 
 Fußschellen zur Fixierung der Füße

Siehe auch:
 Fußfessel